

Patronyme 

 Andrew Hoy (né en 1959), un cavalier australien ;
 Bettina Hoy (née en 1962), une cavalière allemande ;
 Chris Hoy (né en 1976), un cycliste écossais ;
 Col Hoy ;
 Dummy Hoy, un joueur de baseball américain ;
 Garry Hoy ;
 Henry Hoy, un ingénieur de locomotives britannique ;
 James Hoy, baron Hoy (1909-1976), un politicien écossais et pair à vie ;
 Marie Hoy, un musicien australien ;
 Matt Hoy (né en 1971), un surfeur australien ;
 Maysie Hoy (née en 1949), une monteuse et actrice américaine ;
 Mick Hoy, un musicien irlandais ;
 Pat Hoy, une personnalité politique canadienne ;
 Peter Hoy (né en 1982), un footballeur anglais ;
 Shirley Hoy ;
 Will Hoy (1952-2002), un pilote automobile anglais ;
 William Hoy (né en 1955), un monteur américain.

Toponyme 

 Hoy, une île des Orcades en Écosse ;
 Hoy, une île des Shetland en Écosse ;
 Hoy, une île du lac de Constance en Allemagne ;
 Hoy, un village de la Région du Nord du Cameroun.

Autres 
Hoy désigne aussi notamment :
 Hoy, un journal chilien ;
 Hoy, un quotidien espagnol ;
 Hoy, un ancien quotidien matinal publié équatorien ;
 Hoy, un quotidien américain en langue espagnole ;
 Hoy, une émission de télévision mexicaine